Meadow Lake bezeichnet:

Orte:
 Meadow Lake (Kalifornien), historische Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Meadow Lake (Saskatchewan), Stadt (City) in Saskatchewan, Kanada

Gewässer:
 Meadow Lake (South Fork Payette River), Gletschersee in Idaho, Vereinigte Staaten
 Meadow Lake (Meadow River), See in Saskatchewan, Kanada und Quelle des Meadow River (Nebenfluss des Beaver River)